Rekombináció alatt különböző szakterületek mást értenek.

 Genetikai rekombináció
 a félvezetőkben fellépő jelenség, melynek során szabad elektronok és elektronhiányok (lyukak) keletkeznek és szűnnek meg
 az ősrobbanás egy fázisa 240-310 000 év környékén, amikor a hidrogén- és héliumatomok kezdenek kialakulni
 a rekombináció a kémiában a disszociáció ellentéte